Mingote ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Mingote (1919–2012), spanischer Zeichner, Autor und Schriftsteller
 Pedro Mingote (* 1980), portugiesischer Fußballtorhüter